Stavenec může být:

vodní tok
 Stavenec (přítok Čečejovského potoka) – levostranný přítok Čečejovského potoka (pravostranný přítok Idy) na Slovensku v okrese Košice-okolí
 Stavenec (přítok Topľy) – pravostranný přítok Topľy na Slovensku v okrese Bardejov
 Stavenec (přítok Volovského potoka) – levostranný přítok Volovského potoka (levostranný přítok Ublianky) na Slovensku v okrese Snina

vrch
 Stavenec (Bachureň) – vrch na severovýchodě Slovenska v pohoří Bachureň